José Luis Mosquera Losada – ex calciatore spagnolo
 José Luis Mosquera Moreno – calciatore colombiano